

Personnalités
 Saint Pourçain, ermite et saint catholique et orthodoxe, ayant vécu au , fêté le 24 novembre. Il a donné son nom à différents lieux et édifices religieux en France, dans le Bourbonnais (actuel département de l'Allier)
 Guillaume Durand de Saint-Pourçain (v.1270-v.1333), philosophe scolastique et théologien français.

Édifices religieux dans l'Allier 
 l'ancien monastère bénédictin de Saint-Pourçain-sur-Sioule,
 plusieurs églises dont :
 Église Saint-Pourçain de Louchy-Montfand, 
 Église Saint-Pourçain de Marigny, 
 Église Saint-Pourçain de Naves.

Communes françaises de l'Allier 
 Saint-Pourçain-sur-Sioule, 
 Saint-Pourçain-sur-Besbre, 
 Saint-Pourçain-Malchère, ou Saint-Pourçain-la-Matelière, ancienne commune réunie en 1827 à Lusigny.

Produits du terroir de Saint-Pourçain-sur-Sioule 
Saint-Pourçain-sur-Sioule a donné son nom au :  
 Saint-pourçain, vin de Loire AOC